Ориентиране може да се отнася за:
 Ориентиране на местността
 Спортно ориентиране
 Сексуална ориентация
 Професионално ориентиране